Шарко́ — прізвище. Відомі носії:
 Шарко Антін Левкович «Гірка» (1922—1949) — лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу.
 Шарко Антон Анатолійович (нар. 1987) — український футболіст, нападник клубу «Інгулець».
 Шарко Богдан (1920—2013) — український співак, бандурист, музикознавець.
 Шарко Вадим (1882—1930?) — математик, професор Київського Кооперативного Інституту.
 Шарко Зінаїда Максимівна (1929—2016) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Шарко Маргарита Василівна — доктор економічних наук, професор.
 Шарко Микола Пилипович (1924—1997) — Герой Радянського Союзу.
 Шарко Олександр Олександрович (1988—2019) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шарко Олена Касянівна — заслужений працівник культури України.
 Жан-Батіст Шарко (1867—1936) — французький полярний дослідник, син Жана Мартена Шарко.
 Жан-Мартен Шарко (1825—1893) — французький лікар-психіатр.

Примітки 

Українські прізвища
Французькі прізвища